In dubio (lat. für Im Zweifel) ist der Beginn mehrerer, meist in der Rechtswissenschaft verwendeter, lateinischer Phrasen, siehe Liste lateinischer Phrasen/I#In dubio.
 In dubio mitius „Im Zweifel das Mildere / das Günstigere“
 In dubio pro reo „Im Zweifel für den Angeklagten“
 In dubio pro duriore  „Im Zweifel für das Härtere“
 Liste Latein im Recht